Nowy Kamień ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowy Kamień (Dwikozy) im Powiat Sandomierski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Nowy Kamień (Kamień) im Powiat Rzeszowski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nowy Kamień (Gąbin) im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien